Santambrogio ist der Familienname folgender Personen:

 Giacinto Santambrogio (1945–2012), italienischer Radrennfahrer
 Mauro Santambrogio (* 1984), italienischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Sant’Ambrogio